Самійлівська сільська рада — Донецька область, Новоазовський район
 Самійлівська сільська рада — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Самійлівська сільська рада — Харківська область, Лозівський район
 Самійлівська сільська рада — Херсонська область, Верхньорогачицький район